Cantagallo bezeichnet folgende Orte:

 Cantagallo (Kolumbien)
 Cantagallo (Toskana)
 Cantagallo (Salamanca)

Siehe auch:
 Cantagalo

Cantagallo war auch die frühere Schreibweise brasilianischer Ortsnamen, die sich heute Cantagalo schreiben.